

Nom commun 
 mark, la  monnaie de divers pays ;
 Mark, un système de notation de série en anglais.

Nom propre 
 Mark, nom des séries de bombes atomiques américaines développées avant 1968.

Prénom 
 Mark est un prénom masculin, dérivé de Marcus, équivalent à Marc en anglais, en néerlandais, en russe...

 
 Mark Lee, membre du boys band sud-coréen NCT.

Patronyme 

 Bob Mark (1937-2006), joueur de tennis australien ;
 Émile Mark (1874-1935), politicien luxembourgeois ;
 Herman Mark (1895-1992), chimiste austro-américain ;
 
 
 Mary Ellen Mark (1940-2015), photographe américaine ;
 Michael van der Mark (né en 1992), pilote de vitesse moto ;
 Oliver Mark (né en 1963), photographe et artiste allemand ;
 Toni Mark (1934-1959), skieur alpin autrichien.

Toponymes 
  :  Mark est le nom néerlandais de Marcq, section de la ville belge d'Enghien, en Région wallonne ;
  : le Mark est une rivière des Pays-Bas ;
  : la commune de Mark est une commune du Comté de Västra Götaland ;
  : Mark est une localité de la commune d'Örebro ;
 Mark, un village du comté de Putnam, en Illinois.

Véhicules 
 La voiture Mark 4, type de voiture de train britannique de la Classe 91 ;
 Lola Mk 4, un modèle de F1 ;
 Stebro Mk IV, un modèle de F1.

Domaine scientifique 
 Télescope Mark IV, télescope qui n'a jamais été construit ; à sa place se trouve le Radiotélescope Mark II.

Domaine militaire 
 Nom d'une série de chars britanniques de la Première Guerre Mondiale : les Mark I, Mark II, Mark III et Mark IV ;
 Nom d'une série de bombes atomiques développée par les États-Unis après la fin de la Seconde guerre mondiale (Mark 4), voir l'article Fat Man.

Voir aussi 
 Système de désignation de modèles Mark :